Андреа Ди Паола (, ) — это итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, с 1996 года сотрудник обсерватории Рима, отвечающий за программное и аппаратное обеспечения проекта CINEOS. В период с 1996 по 1997 год совместно с другим итальянским астрономом Андреа Боаттини им было обнаружено в общей сложности 11 астероидов. Помимо этого он являет первооткрывателем сверхновой звезды SN 2002cv и входил в состав команды CINEOS, открывшей короткопериодическую комету 167P/CINEOS.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов